Торбе́ево — топоним.
Населённые пункты
 Торбеево — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Торбеево — деревня в Люберецком районе Московской области.
Торбеево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области России
 Торбеево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Торбеево — посёлок, центр Торбеевского района Мордовии.
 Торбеево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Торбеево — деревня в Первомайском районе Томской области.

Другое
 Торбеево — озеро в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Торбеево — станция Куйбышевской железной дороги в Торбеевском районе Мордовии.
 «Торбеево» — база отдыха в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 «Торбеево» — спортивно-оздоровительный комплекс в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 «Торбеево» — гостиница в Сергиево-Посадском районе Московской области.

См. также 
 Новое Тарбеево — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Старое Тарбеево — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Спас-Торбеево — село в Сергиево-Посадском районе Московской области.